Człopa – miasto w województwie zachodniopomorskim, w powiecie wałeckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Człopa
 Człopa – wczesnośredniowieczne grodzisko w miejscowości Człopa
 Człopa – gmina w powiecie wałeckim
 Człopa – gromada
 Człopa – nieczynna stacja kolejowa w Człopie, w województwie zachodniopomorskim